Mille har flere betydninger:
 Latinske ord og vendinger#M (mille) – latinsk for 1.000.
 Mille (pigenavn) – et pigenavn. 
 Mille (tv-serie) – en dansk tv-serie fra 2009.
 Mille (tegneserie) – norsk tegneserie.
 Mille (kortspil) – et kortspil for to spillere.

Se også
 Mil (flertydig)
 Mile - flertydig